10 де Абрил има више значења:

 10 де Абрил (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 10 де Абрил (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 10 де Абрил (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 10 де Абрил (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику